A discografia de Ivete Sangalo, uma cantora brasileira, está dividida em três listas:

 Álbuns de Ivete Sangalo, referente apenas aos álbuns lançados pela cantora.
 Singles de Ivete Sangalo, referente apenas aos singles lançados pela cantora.
 Videografia de Ivete Sangalo, referente apenas aos álbuns de vídeo e videoclipes lançado pela cantora.

Desambiguação
Ivete Sangalo